Linda Thompson (ur. 1950) – amerykańska aktorka
 Linda Thompson (ur. 1947) – brytyjska wokalistka